Оле́г Ковалёв: Ковалёв, Олег Владимирович (род. 1977) — российский легкоатлет, спринтер.
 Ковалёв, Олег Иванович (1948—2020) — российский политик, губернатор Рязанской области с 2008 по 2017.
 Ковалёв, Олег Ильич (1915—1993) — председатель Куйбышевского горисполкома (1959—1963).
 Ковалёв, Олег Николаевич (род. 1987) — белорусский футболист, вратарь «Гомеля».